Il doppio del torneo di tennis Challenger DCNS de Cherbourg 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Lorenzo Manta che hanno battuto in finale Cédric Kauffmann e Frédéric Niemeyer 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie

 Michael Kohlmann /  Michaël Llodra (semifinali)
 Julian Knowle /  Lorenzo Manta (Campioni)

 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)
 Jonathan Erlich /  Marcus Hilpert (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger DCNS de Cherbourg 2001